15-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги проходил с 31 июля 2005 года по 23 июня 2006 года. Победителем турнира стала команда «Заря» (Луганск).

Участники

Примечание 
 Команда «Нива» (Винница) снялась с чемпионата до старта, уступив своё место команде второй лиги «Бершадь».

Итоговая таблица

Примечания 
 С команды «Бершадь» снято девять (9) очков по решению Контрольно-дисциплинарного комитета ПФЛ Украины от 16 декабря 2005 года и 24 февраля 2006 года.
 Команда «Бершадь» после 29-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.
 Результат матча «Карпаты» — «Спартак» С (2-1) аннулирован в соответствии с решением Бюро ПФЛ от 26 апреля 2006 года.

Бомбардиры

Ссылки 
 Обзор Первой лиги
 СПОРТ.СОМ.UA / Новости спорта: футбол, обзоры, анонсы, форум, фото, видео и многое другое  
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006
Футбол на Украине в сезоне 2005/2006